Ейвазов  — азербайджанське прізвище. Жіноча форма — Ейвазова.

Відомі носії 
 Ейвазов Ага Різа Ібрагім огли (1929—1994) — радянський азербайджанський механік, Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Вілаят Ейвазов (нар. 1968) — азербайджанський державний діяч. Міністр внутрішніх справ Азербайджану (з 2019 року).
 Ейвазов Горхмаз Абиш огли (1967—1994) — азербайджанський поліцейський, Національний герой Азербайджану.
 Махмуд Ейвазов (після 1808—1960) — 152-річний довгожитель, один із найстаріших жителів Азербайджану, колишнього СРСР та світу.
 Ейвазов Натік Сулдуз огли (нар. 1970) — азербайджанський борець греко-римського стилю, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Ейвазов Тимур Рафаїлович (нар.1971) — російський дипломат.
 Ейвазов Юсиф Вілаят огли (нар. 1977) — азербайджанський оперний співак, драматичний тенор.

Жіноча форма 
 Ейвазова Бібініса Алігусейн кизи (1928—1984) — радянський азербайджанський бавовник, Герой Соціалістичної Праці (1979).
 Зулейха Ейвазова (нар. 1950) — радянська, азербайджанська шахістка, шаховий композитор.
 Ейвазова Сіма Рахманівна (1933—2009) — азербайджанський дипломат.